(em hebraico: Rachael; רחל; em hebraico tiberiano: Rāēl), é uma das personagens da Bíblia; filha de Labão, sobrinha de Rebeca, irmã mais nova de Lea, prima e esposa favorita de Jacó e mãe de José e Benjamim. O seu nome tem origem hebraica cujo significado é "rosa amorosa".

Sua origem 
Raquel pertencia a uma família rica, de agropecuários, pessoas totalmente dedicados ao trabalho. A riqueza de sua família vinha através do único propósito de "trabalhar e prosperar". Essa é uma das admirações que Deus tinha sobre essa família (Génesis 2:15), apesar de não o conhecerem ainda, eles eram politeístas: Raquel e Lea adoravam vários deuses, Raquel também herdou a beleza da linhagem de Sara e Rebeca, sua tia. Alguns copiadores "escribas" descreveram Raquel como "linda", sinônimo de máxima beleza já vista; no texto do original hebraico (בראשית-Bereshit) ela é descrita amorosamente como "bonita de forma e bonita de aparência" (em hebraico: וְרָחֵל הָֽיְתָה יְפַת־תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה). Nos dias de hoje, Raquel na verdade quer dizer "Rosa Amorosa", originalmente dos significados hebreus. (Génesis 29:17).
 
Como costume de seu povo, Raquel trabalhava na função de pastora de carneiros (Génesis 29:9), que não era um serviço tão leve assim, além de dividir a tarefa doméstica com sua irmã, Lea.

Raquel e Lea 
 Enquanto Lea deu à luz quatro filhos em sucessão rápida (Rúben, Simeão, Levi e Judá), Raquel era estéril e não pôde conceber por muitos anos. Raquel então ofereceu sua criada (Bila) para o marido dela em matrimônio, como era o costume. Bila então deu à luz dois filhos: Dã e Naftali. Lea, que também desejou mais crianças, ofereceu a criada dela Zilpa para Jacó, a qual deu à luz mais dois filhos: Gade e Aser. Finalmente, depois que Lea deu à luz outros dois filhos (Issacar e Zebulom) e ao menos uma filha (Diná), a própria Raquel gerou dois filhos: José e Benjamim.
 Raquel sempre foi a esposa preferida de Jacó, e ele a amava muito e lhe dedicava a maior parte de seu tempo livre, dividindo seu leito com ela. Raramente Jacó visitava a tenda de Lea, que negociou com Raquel para que deixasse Jacó passar somente uma noite em sua companhia. (Génesis 30:14-16).

A morte e enterro de Raquel 
 Raquel morreu em parto no caminho da casa de Jacó. A parteira lhe fala no meio do nascimento que a criança é um menino, saindo-lhe o espírito; Raquel olhou e o chamou de Benoni, porque morreu, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim. E foi enterrada por Jacó na estrada para Efrata, próxima a Belém (Cisjordânia). Hoje a Tumba de Raquel, situada entre Belém e o bairro de Jerusalém de Gilo (Génesis 35:20), é visitada por milhares de pessoas cada ano.

Árvore genealógica

Fontes 
 Livro da torá original em hebraico: בראשית, e a מ'דרש
 Capítulos e Versículos: A Bíblia sagrada (SBP - Sociedade Bíblica de Portugal) Tradução: Almeida
 Dicionário Bíblico: BDB Brown, Driver & Briggs, Hebrew-English Lexicon of the Old Testament, 1907

Matriarcas bíblicas
Personagens do Livro de Gênesis
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Pessoas citadas na Divina Comédia (Paraíso)